Ho-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linxia Chengguanzhen, häradshuvudort, Gansu, 
 Hechuan (ort i Kina), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar